Le Gudme Oure Gudbjerg Svendborg Tved Gymnastik- og Idrætsforening est un club de handball danois localisé à  Gudme.

Histoire 
Le club est fondé en 1973 sur les trois villes de Gudbjerg, Oure et Gudme, ce qui donne le nom de GOG.

L'équipe féminine atteint le plus haut niveau danois en 1985. En 2005, le club fusionne avec Svendborg TGI pour former le club actuel de GOG Svendborg TGI.

Palmarès 
Compétitions nationales
 Champion du Danemark 1990, 1991, 1992, 1993
 Vainqueur de la Coupe du Danemark 1988, 1989, 1991, 1992, 2000, 2005
Compétitions internationales
 Quart-de-finaliste de la Coupe EHF en 1995, 1996, 2003, 2005 et 2006
 Quart-de-finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 2007

Notes et références

Notes

Liens externes 

Club de handball au Danemark
Club sportif fondé en 1973